Le mot fluo est l'apocope du mot fluorescent. Il peut être employé comme :
 adjectif, exemple : rose fluo ;
 nom commun, pour désigner un surligneur ;
 Fluo Grand Est, le réseau de transports en commun de la région Grand Est.